Тази страница е списък на най-дълбоките и най-дългите пещери в България.

Списък на пещерите

Най-дълбоките пропасти в България

Най-дългите пещери в България 

На местата, където има закръгления, точната дължина не е известна. Открити са нови части в Темната дупка при Гара Лакатник.

Източници

Външни препратки 
 Пълен списък на известните пропасти в България
 Пещера Магура – рисунки на 12000 г. 
 Пълен списък на картотекираните пещери
 Картотека на българските пещери – www.hinko.org